Leschber ist der Familienname von
 Reimar Leschber (* 1929), deutscher Chemiker
 Gunda Leschber (* 1958), Tochter von Reimar Leschber, Chirurgin in Berlin